Dans la mythologie grecque, Philolaos est un fils de Minos et Paria.
 Philolaos de Crotone est un philosophe et mathématicien grec, actif vers 400 , pythagoricien.
 Philolaos est un sculpteur grec (1923-2010).